Джабаль аль-Ахдар (Зелёная гора) — название нескольких гор в арабских странах.
 Джабаль аль-Ахдар (Оман)
 Джабаль аль-Ахдар (Ливия)

См. также 
 Эль-Джебель-эль-Ахдар (Ливия)
 Эль-Джебель-эль-Ахдар (Иордания)